Die U21-Snooker-Asienmeisterschaft 2018 war die 19. Austragung der von der Asian Confederation of Billiard Sports veranstalteten Kontinentalmeisterschaft für U21-Junioren in der Billardvariante Snooker. Sie fand vom 18. bis 24. März 2018 in Rangun statt.

Im Finale setzte sich Aung Phyo aus Myanmar mit 6:4 gegen den Pakistaner Haris Tahir durch.

Das mit 128 Punkten höchste Break des Turniers spielte der Thailänder Pongsakorn Chongjairak in seinem Spiel in der Runde der Letzten 12 gegen seinen Landsmann Pornpiya Kaosumran.

Modus 
Die 36 teilnehmenden Spieler wurden in 6 Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die beiden Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Finalrunde

Runde der letzten 12 

|}

Viertelfinale bis Finale

Finale

Century Breaks 
Während des Turniers erzielten 3 Spieler 6 Century Breaks.

Quellen

Weblinks 
 Offizielle Website
 U21-Snooker-Asienmeisterschaft 2018 bei Cue Sports India
 U21-Snooker-Asienmeisterschaft 2018 bei CueTracker

2018
U21 Asienmeisterschaft
Sportveranstaltung in Rangun
Billardturnier in Myanmar